
Мо́бил, Мо́биль, Моба́йл ():

Топоним США 
 Мобил — округ в Алабаме.
 Мобил — город в Алабаме, административный центр одноимённого округа.
 Мобил — залив в Алабаме, в месте впадения реки Мобил в Мексиканский залив.
 Мобил — река в Алабаме.
  — коммуна в Аризоне.

Музыка 
  — канадская музыкальная группа, существовавшая с 2005 по 2011 год.
 «Mobile» — сингл (2003) Аврил Лавин.

Прочее 
 «Мобил» — крупная американская нефтяная компания, работающая с 1882 года.

См. также 
 Мобиль
 Мобильник
 Гран-при Адриа Мобил